Águas Frias (Chaves), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Chaves
 Águas Frias (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina